

Toponymes 
 Gisors est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Normandie.
 Le château de Gisors, situé dans le Vexin normand, est bâti sur une motte féodale.
 La gare de Gisors est une gare ferroviaire de la ligne de Pontoise à Dieppe, située dans la commune française de Gisors, dans le département de l'Eure.

 Courcelles-lès-Gisors est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.

Patronymes 

 Jacques-Pierre Gisors ou de Gisors (1755-1828 est un architecte français, lauréat du prix de Rome en 1779.

 Alexandre Jean-Baptiste Guy de Gisors (1762-1835) est un architecte français, second du prix de Rome en 1777.

 Alphonse-Henri Guy de Gisors (1796-1866) est un architecte français, qui a construit et restauré un grand nombre de bâtiments publics sous la Monarchie de Juillet.

 Louis Henri Georges Scellier de Gisors (1844-1905) est un architecte français, second du prix de Rome en 1872. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme